Cohnstaedt ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Cohnstaedt (1847–1934), deutscher Journalist und Redakteur
 Wilhelm Cohnstaedt (* 1880), deutscher Journalist; Sohn von Ludwig